Купата на УЕФА 1990/91 е 20-ото издание на този турнир.

Първи кръг

Втори кръг

Трети кръг

Четвърфинал

Полуфинал

Финал

Първа среща

Втора среща

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1990/91
 Купа на носителите на купи 1990/91

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 1990/91

Лига Европа